Il Premio Giovenale fa parte di una manifestazione culturale denominata gli "Iuvenaliana" che si svolge nella citta di Aquino in due giornate: la prima giornata è dedicata al premio stesso, mentre la seconda è incentrata sullo studio e sulla discussione di alcune satire del poeta Decimo Giunio Giovenale (conosciuto semplicemente con il nome di Giovenale) nato ad Aquino tra il 50 ed il 60 d.C.

Le due giornate sono organizzate dalla Pro Loco della città di Tommaso D'Aquino e la cerimonia si svolge nel mese di Ottobre nella Chiesa di Santa Maria della Libera

Origini ed evoluzione
La prima edizione del premio risale al 2005 all'interno della manifestazione Culturale "Iuvenaliana" nata invece nel precedente anno; l'introduzione di questo premio e la sua visibilità all'interno della manifestazione ha fatto raggiungere alla stessa una notevole notorietà, oltre ad una riconosciuta importanza e rilevanza nazionale ed internazionale

Modalità di premiazione 
Il premio ha due obiettivi: da una parte promuovere lo studio e la personalità dell'opera di un autore che, per i temi affrontati, per il tono, per la straordinaria potenza espressiva del suo stile, può a ragione definirsi il più moderno tra i poeti antichi; dall'altra, ampliare la tipologia di pubblico, in quanto molti dei premiati erano e sotto tuttora personaggi della vita pubblica (giudici, giornalisti, scrittori, ecc...) che nella loro carriera hanno dato prova di avere uno spirito critico e un tono pungente tanto quanto lo era quello di Giovenale

Il premio viene assegnato da una commissione scientifica presieduta da un docente universitario. Le due giornate della manifestazione si aprono solitamente con un intermezzo musicale a cura della Schola Cantorum di Aquino; intermezzo seguito dalla lettura di alcuni passi delle satire del poeta satirico.

La scelta dei versi propone temi attualissimi, nonostante le parole di Giovenale siano antichissime. A seguire avviene la premiazione del vincitore designato con la lettura delle motivazioni e la consegna del premio consistente in un prezioso medaglione in oro cesellato raffigurante il volto ideale di Giovenale ed un simbolico rimborso spese.

Albo dei vincitori 
Di seguito sono elencati tutte le personalità destinatarie del premio.

Note

Collegamenti esterni 
 

Eventi nel Lazio
Premi letterari